Надгробное слово ():

 надгробное слово — плач о покойнике родственников или приглашённых плакальщиков и плакальщиц, исполнявших нении;
 надгробное слово (лат. ) — надгробная речь;
 русский обычай читать библейскую, ветхозаветную книгу Псалтирь (сборник псалмов) по умершим.

См. также 
 «Надгробная речь и молитва» (XII век) — первый письменный памятник венгерского языка.
 Надгробие
 Плач (жанр)
 Траур

Примечания